Александр Савушкин:
 Савушкин, Александр Александрович (род. 1937) — советский футболист.
 Савушкин, Александр Петрович (1918—1943) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.